Ста́йнов () — болгарская фамилия и топоним. Известные носители: 

 
  (род. 1935) — болгарский политик.

Топоним 
 Стайновци — село в Болгарии.